ILP peut faire référence à :
 Independent Labour Party (en français, Parti travailliste indépendant), un ancien parti politique socialiste au Royaume-Uni ;
 Index librorum prohibitorum, une liste d'ouvrages que les catholiques romains n'étaient pas autorisés à lire ;
 Integer Linear Programming (en français, programmation linéaire en nombres entiers), un domaine des mathématiques et de l'informatique théorique, utilisé en recherche opérationnelle ;
 Instruction level parallelism (en français, parallélisme au niveau des instructions).